MasterChef Celebrity puede referirse a:

 MasterChef Celebrity Argentina, versión argentina de la franquicia MasterChef, programa originario de Reino Unido. 
 MasterChef Celebrity Chile, versión chilena del programa.
 MasterChef Celebrity Colombia, versión colombiana del programa.
 MasterChef Celebrity España, versión española del programa.
 MasterChef Celebrity México, versión mexicana del programa. 
 MasterChef Celebrity Uruguay, versión uruguaya del programa.